Sumbawa kan syfta på följande:

 Sumbawa, ö i provinsen Nusa Tenggara Barat, Indonesien
 Kabupaten Sumbawa, regentskap som omfattar den östra delen av ön Sumbawa
 Kecamatan Sumbawa, distrikt i Kabupaten Sumbawa
 Sumbawa Besar, huvudort i Kabupaten Sumbawa (ligger i Kecamatan Sumbawa)
 Kabupaten Sumbawa Barat, regentskap som omfattar den västra delen av ön Sumbawa